Иржа:

Реки
 Иржа (приток Липовки)
 Иржа (приток Тёши)
 Сухая Иржа